Aranea nocturna est un synonyme attribué à deux espèces d'araignées :
 Aranea nocturna Linnaeus, 1758 est synonyme de Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) ;
 Aranea nocturna Schrank, 1781 nec Linnaeus, 1758 est synonyme de Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838).

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Theridiidae
Gnaphosidae